Pietro Calvi kan syfta på:

 Pietro Fortunato Calvi (1817–1855), italiensk patriot
 Pietro Calvi (1833–1884), italiensk skulptör